Херцеговинско-босненско въстание може да се отнася за:

 въстанието срещу османска власт през 1875-1878 година
 въстанието срещу Австро-Унгария от 1882 година